

Прухна () — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Прухна () — село в гміні Струмень Цешинського повіту Сілезького воєводства